IAWM steht als Abkürzung für:

 Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen mittelständischen Unternehmen, Aufsichtsbehörde in Belgien
 International Alliance for Women in Music
 International Association of Women’s Museums, siehe Internationaler Verein der Frauenmuseen

Abkürzung